Formula Renault 3.5 Series 2013 var den sextonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 3.5 Series (tidigare Nissan). Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Nazionale Monza den 6-7 april, och den sista på Circuit de Barcelona-Catalunya den 19-20 oktober. Kevin Magnussen vann förarmästerskapet och DAMS vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

2013
Motorsportevenemang 2013